Sandra Guaita Esteruelas est une femme politique espagnole membre du Parti des socialistes de Catalogne (PSC).

Elle est élue députée de la circonscription de Tarragone lors des élections générales de .

Biographie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Circonscription électorale de Tarragone
 Députés de la XIVe législature de l'Espagne

Liens externes 
 
 Fiche sur le site du Congrès des députés : XIV législature.

Naissance en 1976
Personnalité politique espagnole du XXIe siècle
Personnalité du Parti des socialistes de Catalogne
Député de la province de Tarragone
Député espagnol de la XIVe législature